Мійо () — міська громада у французькому регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Мійо () — міська громада у французькому регіоні Окситанія, департамент Гар
 Віадук Мійо () — вантовий дорожній міст, що проходить понад долиною річки Тарн поблизу міста Мійо

 Даріус Мійо () — французький композитор
 Крістіан Мійо () — французький ресторанний критик, журналіст, письменник, один із засновників гіда «Го-Мійо».